Гран-при Мальты 1995 (, также известен как Rothmans Malta Grand Prix 1995 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 30 октября по 5 ноября 1995 года в Марсаскале (Мальта). Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 7:4.

Призовой фонд 

 1 раунд: £ 500
 Четвертьфиналисты: £ 1 000
 Полуфиналисты: £ 1 700
 Финалист: £ 2 500
 Победитель: £ 4 000

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Алекс Борг 5:4 Найджел Бонд  
 Джон Хиггинс 5:0 Симон Камиллери  
 Пол Мифсуд 3:5 Дэйв Харольд  
 Дэвид Ро 5''':3 Джо Грек

Финал

Сенчури-брейки 

 134 Тони Драго
 133 Даррен Морган
 123 Кен Доэрти

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org  

1995 год в снукере
Malta Grand Prix